Чёрный дождь:
 Чёрный дождь — радиационные осадки.
 Чёрный дождь — разновидность цветного дождя.

Художественные произведения 
 «Чёрный дождь» — роман Масудзи Ибусэ, написанный в 1965 году.

См. также